Сезон 2012/13 — 21-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 38-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола.

«Юнайтед» уступил чемпионский титул в предыдущем сезоне «Манчестер Сити» лишь по разнице мячей, но в сезоне 2012/13 смог одержать победу в Премьер-лиге за четыре тура до окончания турнира. Таким образом, «Юнайтед» в рекордный 20-й раз стал чемпионом Англии.

В Лиге чемпионов команда добралась до 1/8 финала, уступив в нём испанскому чемпиону «Реал Мадрид». В Кубке Футбольной лиги полурезервный состав «Юнайтед» выбыл после четвёртого раунда, проиграв на выезде «Челси». В Кубке Англии «Юнайтед» дошёл до шестого раунда, в котором уступил «Челси» в переигровке.

8 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон, руководивший командой с ноября 1986 года, объявил о завершении тренерской карьеры по окончании сезона. Его преемником стал Дэвид Мойес, который возглавил команду в июле 2013 года.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Nike
Спонсор: AON

Ключевые даты 
 1 июля 2012: Игроками «Манчестер Юнайтед» официально стали английский полузащитник Ник Пауэлл и японский полузащитник Синдзи Кагава. Клуб покинули Майкл Оуэн и Томаш Кушчак.
 2 июля 2012: Бразильский защитник Рафаэл продлевает свой контракт с клубом до окончания сезона 2015/16. Его брат-близнец Фабио переходит в «Куинз Парк Рейнджерс» на правах аренды до окончания сезона 2012/13.
 3 августа 2012: Датский вратарь Андерс Линдегор продлевает свой контракт с клубом до 2016 года.
 17 августа 2012: В «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала» переходит нидерландский нападающий Робин ван Перси.
 21 августа 2012: Игроком «Манчестер Юнайтед» становится нидерландский защитник Александер Бюттнер.
 22 августа 2012: Дэнни Уэлбек продлевает свой контракт с клубом до 2016 года.
 2 сентября 2012: Робин ван Перси делает хет-трик в матче с «Саутгемптоном», в котором «Юнайтед», уступая по ходу встречи, добивается победы со счётом 3:2.
 5 сентября 2012: Игроком «Манчестер Юнайтед» становится чилийский форвард Анхело Энрикес.
 15 сентября 2012: В составе команды официально дебютируют Александер Бюттнер и Ник Пауэлл. В матче против «Уигана» оба новичка отмечаются забитыми мячами.
 3 ноября 2012: Одержав победу над «Арсеналом» в 10-м туре Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне выходит на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
 25 января 2013: Манчестер Юнайтед объявляет о подписании контракта с игроком «Кристал Пэлас» Уилфридом Заха.
 10 февраля 2013: После победы над «Эвертоном» в 26-м туре Премьер-лиги «Юнайтед» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» до 12 очков.
 22 апреля 2013: После победы над «Астон Виллой» в 34-м туре Премьер-лиги со счётом 3:0 «Юнайтед» завоёвывает чемпионский титул Премьер-лиги.
 8 мая 2013: сэр Алекс Фергюсон объявляет о решении уйти в отставку с должности главного тренера клуба по окончании сезона.
 9 мая 2013: Клуб официально утверждает новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» с июля 2013 года Дэвида Мойеса, который с 2002 по 2013 годы был главным тренером «Эвертона».
 19 мая 2013: В матче 38 тура Премьер-лиги «Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» забивают в ворота друг друга по 5 голов. Это последний 718-й матч Пола Скоулза в качестве игрока и последний 1500-й матч сэра Алекса Фергюсона в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Предсезонные и товарищеские матчи

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2012/2013

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Кубок Футбольной лиги 

В качестве одного из семи клубов Премьер-лиги, участвующих в еврокубках, «Манчестер Юнайтед» начнёт выступления в Кубке Футбольной лиги с третьего раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда прошла 30 августа. Согласно её результатам, «Юнайтед» сыграл с «Ньюкаслом» на стадионе «Олд Траффорд», одержав в матче победу со счётом 2:1. В четвёртом раунде «Юнайтед» встретился с лондонским «Челси» на «Стэмфорд Бридж», уступив в овертайме со счётом 5:4.

Кубок Англии 

«Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда. Жеребьёвка пар третьего раунда состоялась 2 декабря 2012 года. По её итогам «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Вест Хэмом» на стадионе «Болейн Граунд». Матч завершился вничью со счётом 2:2. Переигровка состоялась на стадионе «Олд Траффорд» 16 января, в ней победу с минимальным счётом одержал «Манчестер Юнайтед». В четвёртом раунде «Юнайтед» встретился с лондонским «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд», одержав победу со счётом 4:1. В пятом раунде соперником «красных дьяволов» стал «Рединг», над которым «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1. В шестом раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретился с «Челси». Матч завершился вничью со счётом 2:2. В переигровке победу с минимальным счётом одержал лондонский клуб.

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия 

«Юнайтед» начал свою лигочемпионскую кампанию с группового этапа. Жеребьёвка групп состоялась 30 августа 2012 года. «Манчестер Юнайтед» попал в группу H, куда также попали португальская «Брага», турецкий «Галатасарай» и румынский «ЧФР Клуж». «Юнайтед» занял первое место в группе, набрав 12 очков.

Плей-офф 

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоялась 20 декабря 2012 года. По её итогам «Юнайтед» сыграет с испанским клубом «Реал Мадрид». Первый матч прошёл на «Сантьяго Бернабеу» 13 февраля и завершился со счётом 1:1. Ответная игра на «Олд Траффорд» состоялась 5 марта. Победу в ней одержал испанский клуб со счётом 1:2.

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели

Общая статистика

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2012/13 на сайте StretfordEnd.co.uk

2012-2013
Манчестер Юнайтед
2013